Spiegelman ist der Familienname folgender Personen:

 Art Spiegelman (* 1948), US-amerikanischer Cartoonist, Comic-Autor und Schriftsteller
 Bruce M. Spiegelman (* 1952), US-amerikanischer Zellbiologe
 Joel Spiegelman (* 1933), US-amerikanischer Komponist
 Nadja Spiegelman (* 1987), US-amerikanische Schriftstellerin
 Sol Spiegelman (1914–1983), US-amerikanischer Molekularbiologe

Siehe auch:
 Spiegelmans Monster, RNA-Moleküle, die sich durch Chemische Evolution an ihre Umwelt anpassen